Bog Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bog Mountain (Maine)
 Bog Mountain (New Hampshire)
 Bog Mountain (New York)
 Bog Mountain (Oklahoma)